Takern ist der Name zweier Ortschaften und Katastralgemeinden der Gemeinde St. Margarethen an der Raab in der Steiermark:

 Takern I, KG Takern I. Viertl
 Takern II, KG Takern II. Viertl

Siehe auch:
 Tåkern, See in Schweden